El término Limay puede referirse a:

 Limay, río entre las provincias de Río Negro y Neuquén,  Argentina;
 Limay, municipalidad en la provincia de Bataan,  Filipinas;
 Limay, comuna del distrito de Mantes-la-Jolie,  Francia;
 Limay Mahuida, departamento de la provincia de la Pampa,  Argentina;
 Limay Mahuida, localidad cabecera del departamento homónimo de la provincia de la Pampa,  Argentina;
 Pilquiniyeu del Limay, localidad en la provincia de Río Negro,  Argentina;
 San Juan de Limay, ciudad de  Nicaragua.